TFF, akronymet har forskellig betydning og henviser til forskellige artikler:

 Den Transnationale Stiftelse for Freds- og Fremtidsforskning (TFF) – Transnational Foundation for Peace and Future Research, en international tænketank.
 Türkiye Futbol Federasyonu – Tyrkiets nationale fodboldforbund.
 Tears for Fears – engelsk pop band fra tidligt i 1980erne.
 Tanz& FolkFest – stor årlig folkefestival i Tyskland, Rudolstadt.
 Tårnby Fodbold Forening – en dansk fodboldklub under Københavns Boldspil-Union.